Pyramid Point steht für:
 nordöstlicher Ausläufer des Atolls Kanton (Kiribati)
 Pyramid Point (Südgeorgien), Landspitze an der Nordküste Südgeorgiens, Südatlantik